Um Dia (álbum)
Um Dia (filme)
Um Dia (romance)
Desambiguação